Лана () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Наварра
 Лана () — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Больцано
 Лана () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш